Teresa de Leão (1080-1130) — esposa de Henrique da Borgonha, mãe de Afonso Henriques
 Teresa Henriques (1098-?) — filha da primeira
 Teresa de Portugal, Condessa da Flandres (1157-1218) — filha de Afonso Henriques, casada primeiro com Filipe, conde da Flandres e depois com Eudes III, duque da Borgonha
 Beata Teresa de Portugal (1181-1250) — filha de Sancho I de Portugal, foi rainha de Leão pelo casamento com Afonso IX de Leão, tendo o casamento sido dissolvido por consaguinidade
 Teresa de Bragança — (1696-1704), filha de Pedro II de Portugal e de Maria Sofia de Neuburgo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história